Amerikai Egyesült Államok
 Clam (Nyugat-Virginia)
 Clem (Oregon)